Мануел Родригез има више значења:

 Мануел Родригез, Лос Молинос (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Мануел Родригез (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику